Can Suriol (Olivella), masia d'Olivella (Garraf)
 Can Suriol de Dalt, masia de Sant Cugat de Sesgarrigues (Alt Penedès)